Bilsdorf (luks. Bilschdref) – wieś w zachodnim Luksemburgu, w gminie Rambrouch. Wieś zamieszkuje 121 osób.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch